Bregmaceros är ett släkte av fiskar. Bregmaceros ingår i familjen Bregmacerotidae.

Bregmaceros är enda släktet i familjen Bregmacerotidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Bregmaceros